Sainte Radegonde oder Ste-Radegonde (frz.) steht für:

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Radegonde (Aveyron), Département Aveyron
 Sainte-Radegonde (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Sainte-Radegonde (Deux-Sèvres), Département Deux-Sèvres
 Sainte-Radegonde (Dordogne), Département Dordogne
 Sainte-Radegonde (Gers), Département Gers
 Sainte-Radegonde (Gironde), Département Gironde
 Sainte-Radegonde (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Sainte-Radégonde, Département Vienne
 Sainte-Radégonde-des-Noyers, Département Vendée
 Baignes-Sainte-Radegonde, Département Charente

Siehe auch:
 Sankt Radegund – auch zu anderen Sprachvarianten